«Шарджа» () — эмиратский футбольный клуб из города Шарджа. Образован в 1966 году. Домашние матчи проводит на арене «Шарджа Стэдиум». В настоящий момент выступает в Лиге арабских стран Залива, главной профессиональной лиге ОАЭ.

История выступлений

Достижения 
 Чемпион ОАЭ (5): 1973/74, 1986/87, 1988/89, 1993/94, 1995/96, 2018\2019

Текущий состав 
По состоянию на 8 декабря 2018 года. Источник: Список игроков на transfermarkt.com

Тренеры 

  Анри Депирё (июль 1998 - декабрь 1999)
  Сречко Джуришич (1 июля 2006 - 1 ноября 2006)
  Райнер Зобель (2006)
  Герард ван дер Лем (1 июля 2007 – 1 мая 2008)
  Мануэль Кажуда (13 июля 2009 - 21 мая 2011)
  Карлуш Азенья (17 июня 2011 - 14 ноября 2011)
  Валериу Тицэ (18 сентября 2011 - 14 декабря 2011)
  Жорван Виейра (16 декабря 2011 - 2 февраля 2012)
  Валериу Тицэ (2012)
  Паулу Бонамигу (25 мая 2013—2015)
  Абдулазиз Мохамед (2015-2016) и.о.
  Йоргос Донис (2016)
  Жозе Пезейру (2017)
  Абдулазиз Альанбари (2017-2021)
  Космин Олэрою (2021—н.в.)

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль клуба на soccerway.com
 Профиль клуба на сайте лиги чемпионата ОАЭ

Футбольные клубы по алфавиту